Список лучших бомбардиров чемпионата Армении по футболу.

Рекорд сезонной результативности принадлежит Аре Акопяну, который в 2003 году забил 45 мячей. Чаще всего (по три раза) самым результативным игроком чемпионата становились Арсен Аветисян (1994, 1995, 1997), Ара Акопян (1998, 2000, 2003), Маркос Пиззелли (2007, 2008, 2010) и Мигран Манасян (2014, 2016, 2017).

Ссылки 
Список лучших бомбардиров чемпионата Армении на rsssf.com

Чемпионат Армении по футболу